ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1933—1934 — 40-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії 

Відбірковий турнір до кубка Мітропи

За право участі у кубку Мітропи 1934 змагались команди, що посіли 4-7 місця у чемпіонаті.

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1933–1934
Фірст Вієнна